Dit is een lijst van planetoïden 25101-25200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25101) - || 1998 RJ48|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25102) - || 1998 RW50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25103) - || 1998 RC51|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25104) - || 1998 RY51|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25105) - || 1998 RJ52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25106) - || 1998 RC53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25107) - || 1998 RL54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25108) - || 1998 RV55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25109) - || 1998 RR56|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25110) - || 1998 RC61|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25111) - || 1998 RG64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25112) - || 1998 RL65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25113) - || 1998 RS65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25114) - || 1998 RJ66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25115) - || 1998 RP66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25116) - || 1998 RW68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25117) - || 1998 RX68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25118) - || 1998 RM71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25119) - || 1998 RA72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25120) - || 1998 RN73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25121) - || 1998 RL75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25122) - || 1998 RJ77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25123) - || 1998 RA78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25124) - || 1998 RC78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25125) - || 1998 RN78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25126) - || 1998 RO78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25127) - || 1998 SZ || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (25128) - || 1998 SK1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (25129) - || 1998 SP1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (25130) - || 1998 SV1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (25131) - || 1998 SY3|| 18 september 1998 || ODAS
|-
| (25132) - || 1998 SO9|| 17 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25133) - || 1998 SU14|| 18 september 1998 || LONEOS
|-
| (25134) - || 1998 SC17|| 17 september 1998 || Spacewatch
|-
| (25135) - || 1998 SX21|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (25136) - || 1998 SE22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (25137) - || 1998 SS23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25138) - || 1998 SM24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25139) - || 1998 SN25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (25140) - || 1998 SU25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (25141) - || 1998 SC27|| 20 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25142) Hopf || 1998 SA28|| 26 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (25143) Itokawa || 1998 SF36|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25144) - || 1998 SC43|| 23 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25145) - || 1998 SH43|| 23 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25146) - || 1998 SN43|| 24 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25147) - || 1998 SZ45|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (25148) - || 1998 SE47|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (25149) - || 1998 SM49|| 22 september 1998 || W. Bickel
|-
| (25150) - || 1998 SB51|| 26 september 1998 || Spacewatch
|-
| (25151) - || 1998 SS53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (25152) - || 1998 SX53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (25153) - || 1998 SY53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (25154) - || 1998 SZ54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (25155) - || 1998 SA55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (25156) - || 1998 SL55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (25157) - || 1998 SA56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (25158) - || 1998 SF57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25159) - || 1998 SN57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25160) - || 1998 SN58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25161) - || 1998 SR58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25162) - || 1998 ST59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25163) - || 1998 SC60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (25164) - || 1998 SJ62|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (25165) - || 1998 SK62|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (25166) - || 1998 SM62|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (25167) - || 1998 SO64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25168) - || 1998 SC65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25169) - || 1998 SR65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25170) - || 1998 SB66|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25171) - || 1998 SX66|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25172) - || 1998 SF67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25173) - || 1998 SN71|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25174) - || 1998 SQ72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (25175) - || 1998 SX75|| 29 september 1998 || LINEAR
|-
| (25176) - || 1998 ST81|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25177) - || 1998 ST84|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25178) - || 1998 SA96|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25179) - || 1998 SG100|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25180) - || 1998 SM107|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25181) - || 1998 SN108|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25182) - || 1998 ST110|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25183) - || 1998 SJ115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25184) - || 1998 SL115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25185) - || 1998 SR115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25186) - || 1998 SY115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25187) - || 1998 SH116|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25188) - || 1998 SR117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25189) - || 1998 SD118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25190) - || 1998 SM118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25191) - || 1998 SE123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25192) - || 1998 SU124|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25193) - || 1998 SV126|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25194) - || 1998 ST132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25195) - || 1998 SR133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25196) - || 1998 SH134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25197) - || 1998 SX137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25198) - || 1998 SC138|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25199) - || 1998 SB139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (25200) - || 1998 SK139|| 26 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten